Лотарингский дом или Лотарингская династия — несколько династий, управлявших герцогством Лотарингия.

 Лотарингский (Эльзасский) дом — династия, правившая в Лотарингии в 1047—1431, 1473—1737 годах.
 Дом Эно (Регинариды) — династия, правившая в Лотарингии в 911—939 годах.
 Арденский (Баруанский) дом (Вигерихиды) — династия, правившая в Лотарингии в 959—1047 годах.